la commune de Rombly dans le Pas-de-Calais ;
 l'ancien village disparu de Rombly dans le Pas-de-Calais sur la Côte d'Opale, recouvert par les sables une nuit de 1646.